Хеде:

 Хеде — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Хеде — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.